Velino selo je lahko:
 Velino selo, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Velino Selo (Bosna in Hercegovina)